Кутушев () — фамилия; имеет женскую форму Кутушева.

 Кутушев, Ахмет Шагиахметович (1900—1971) — башкирский советский журналист, переводчик, лексикограф, преподаватель высшей школы.
 Кутушев, Рамазан Нургалиевич (1924—2020) — башкирский писатель. Участник Великой Отечественной войны.
 Кутушев,  Наиль Муллаянович (1926—2007) — экономист, депутат, хозяйственный деятель. Кандидат экономических наук (1981).

 Кутушева, Мария Салимовна (род. 1993) — российская футболистка.

См. также 
 Кутушево — название ряда населённых пунктов в Российской Федерации.